Partit Liberal Mexicà, partit polític històric de Mèxic
 Pour le Mérite, màxima condecoració militar de Prússia
 Línia PLM (acrònim en francès de Paris-Lyon-Méditerranée), companyia de ferrocarril francesa 
 Llei PLM, llei francesa de 1982 d'organització administrativa de París, Lió i Marsella 
 Permanent Logistics Module   o mòdul logístic multipropòsit
 Polarized Light Microscope  o microscopi de llum polaritzada, microscopi petrogràfic 
 Product lifecycle management, procés d'administració planificada del cicle de vida d'un producte industrial
 PL/M, llenguatge de programació històric d'Intel